Il torneo di fioretto a squadre femminile del campionato mondiale di scherma 2018 si è svolto il 26 luglio 2018 a Wuxi in Cina.

Podio

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º–16º posto

Tabellone 13º–16º posto

Classifica finale

Campionati mondiali di scherma 2018